Otra cosa si può riferire a:
 Otra cosa, un album di Julieta Venegas del 2010
 Otra cosa, un singolo di Daddy Yankee e Natti Natasha del 2016